Julián López peut désigner :
 Julián López Milla (né en 1971), homme politique espagnol ;
 Julián López Escobar (né en 1982), matador espagnol ;
 Julián López (né en 2000), footballeur argentin ;
 Julián Mauricio López, cycliste colombien.